Lalín ist eine galicische Stadt in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit  Einwohnern (Stand ). Es ist die Hauptstadt der Comarca de O Deza. Sie hat eine Fläche von 326 Quadratkilometern.

Die Gemeinde liegt am Camino de Invierno, einer der Nebenrouten des Jakobsweges nach Santiago de Compostela.

Schwesterstädte 
 , Argentinien
 , Andorra

Söhne und Töchter der Stadt 
 Antón Lamazares (* 1957), Maler
 Xoan Manuel Ledo Menéndez (* 1996), Handballspieler

Weblinks 

 Website von Lalín

Einzelnachweise 

Ort in Galicien